 
Ruotsalainen kan syfta på:

 Ruotsalainen (efternamn) – finskt efternamn och personer med namnet

Geografi

Finland
Ruotsalainen (sjö) – insjö i landskapet Päijänne-Tavastland,  (74,13 km²)
Ruotsalainen (ö) – en ö i Nådendal,  (3,42 km²)